TSPEAR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 669 амінокислот, а молекулярна маса — 74 924.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки